Gromada Nowy Dwór (powiat dąbrowski) (powiat sokólski/dąbrowski)
 Nowy Dwór (gromada w powiecie radziejowskim) (powiat aleksandrowski/radziejowski)
 Nowy Dwór (gromada w powiecie szczycieńskim) (powiat nidzicki/szczycieński)
 Gromada Nowy Dwór (powiat nowotomyski) 
także:
 Nowy Dwór Gdański (gromada) (powiat nowodworsko-gdański)
 Nowy Dwór Wejherowski (gromada) (powiat wejherowski)